Albret (Albert) Skeel kan henvise til flere personer:

 Albret Skeel til Hegnet (død 1568) – til Hegnet og Fussingø
 Albret Skeel til Jungetgård (død 1609) – til Jungetgård ved Limfjorden
 Albret Skeel (rigsadmiral) (1572-1639) – til Fussingø, Rigsadmiral